La Stagione 2012-2013 è stata la 71ª edizione di LNA del campionato svizzero di hockey su ghiaccio, che ha visto laurearsi campione il Berna.

Formula 
Le 12 squadre hanno giocato 2 doppi turni di 22 partite. Inoltre c'è stato un turno supplementare di sei partire che si è disputato contro altre 3 squadre scelte in base alla posizione geografica. Con questa formula ogni squadra ha disputato 50 partite di stagione regolare.

Alla fine della stagione regolare le prime 8 classificate si sono scontrate nei playoff, i quali prevedevano quarti di finale, semifinali e finale, tutti i turni sono stati disputati al meglio delle 7 partite. La vincitrice si è laureata campione svizzera.

Le altre quattro squadre hanno giocato i playout per determinare la squadra che ha dovuto giocare lo spareggio contro il Losanna campione della LNB. La squadra uscita perdente dai playout è stata il Langnau, che non è riuscita a mantenere il posto in LNA, perdendo per 4-2 nella serie dello spareggio dal Losanna. Il Losanna torna così nella massima categoria dopo la retrocessione nel 2005.

Orari di gioco 

Per la stagione 2012-2013, la Lega Nazionale A ha scelto di disputare le partite nei seguenti orari:
 lunedì-sabato: inizio 19:45
 domenica: inizio 15:45
Il derby Ambrì-Lugano è iniziato alle 20:15.

Le partite dei playoff e dei playout sono iniziate alle 19:45 o 20:15 a dipendenza della diretta televisiva, e si sono giocate i martedì, i giovedì e i sabato, ad eccezione di gara 7 delle semifinali dei playoff tra Berna e Zugo e gara 7 della finale dei playout tra Lakers e Langnau che si sono giocate alle 16:00 del lunedì di pasquetta.

Partecipanti

Stagione regolare

Classifica 

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, VS=Vinte ai supplementari, PS=Sconfitte ai supplementari, P=Sconfitte, GF=Gol fatti, GS=Gol subiti, DR=Differenza reti, Pt=Punti

Statistiche 

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Risultati 

LEGENDA:
DS= Dopo i supplementari, DR= dopo i rigori

Playoff

Statistiche 

LEGENDA:
G= Goal, A= Assist, Pt=Punti

Playout

Spareggio LNA/LNB

Lockout NHL 
Di seguito sono elencati i giocatori che si sono trasferiti in Svizzera durante il periodo del lockout della NHL.

Note

Collegamenti esterni 
 
 

2013 1
Hockey su ghiaccio nel 2012
Hockey su ghiaccio nel 2013